Bârzava se poate referi la:

 Bârzava, comună în lunca Mureșului, județul Arad, reședința comunei cu același nume
 Bârzava, comună în ținutul Ciuc, județul Harghita
 Râul Bârzava, râu în județul Caraș-Severin și județul Timiș